Pomonal ist:

 ein Heiligtum der römischen Göttin Pomona
 Pomona (Australien), eine Stadt im Westen des australischen Bundesstaates Victoria